

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Zarzeka – część wsi Nowa Ruda w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla
 Zarzeka – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica
 Zarzeka – część wsi Kaczórki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminy Krasnobród
 Zarzeka – część wsi Boczów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Zarzeka – część wsi Komorów w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Zarzeka – część wsi Kulno w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Kuryłówka
 Zarzeka – część wsi Słupie w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Zarzeka – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice

Inne 
 Zarzeka – wieś w rejonie sokalskim (obwód lwowski)
 Zarzeka – dawna nazwa przystanku kolejowego Skoki-Borowa w Skokach, w województwie lubelskim.